

Топонім 

 Вільярреаль або Віла-Реал, Вілярреаль  — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія
 Вільярреаль де Алава або Легутіо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків
 Вільярреаль-де-Урречуа або Урречу — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків
 Вільярреаль-де-Уерва — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон

Прізвище 

 Хав'єр Вільярреаль ( 1979) — аргентинський футболіст, півзахисник
 Хайме Вільярреаль ( 1995) — американський футболіст мексиканського походження, півзахисник
 Хосе Вільярреаль:
 Хосе Вільярреаль ( 1990) — американський футболіст мексиканського походження, півзахисник
 Хосе Луїс Вільярреаль ( 1966) — аргентинський футболіст і футбольний тренер
 Пабло Акоста Вільярреаль ( 1987) — мексиканський злочинець, один зі засновників наркокартелю Хуареса

Вільярреал 
 «Вільярреал» — професіональний іспанський футбольний клуб з міста Вільярреаль
 «Вільярреал Б» — іспанський футбольний клуб, резервна команда клубу «Вільярреал»

Див. також 
 Віла-Реал (значення)